Diorama hace referencia a varios artículos.

Maquetas
Diorama, maqueta con el propósito de representar una escena.

Música
Diorama (álbum), álbum de la banda australiana Silverchair.
Diorama (banda), artista musical de darkwave y synthpop.